Дражен Ладич (; 1 января 1963, Чаковец, Югославия) — югославский и хорватский футболист, вратарь, тренер. Выступал за сборную Хорватии.

Клубная карьера 
В 1980 году Дражен попал в основной состав клуба «Вартекс». В 1984 году он перешёл в загребское «Динамо», но закрепиться там не смог, и два года провёл в аренде в «Искре» Бугойно. В «Динамо» он вернулся через два года и, дебютировав в июле 1986 года, провёл в клубе 14 сезонов вплоть до завершения карьеры в 2000 году.

Карьера в сборной 
В начале 1990 года Ладич впервые в карьере стал кандидатом в сборную Югославии. Но, вопреки ожиданиям, он не попал в состав сборной на чемпионат мира 1990 года. В результате он дебютировал в составе новообразованной сборной Хорватии в товарищеском матче против команды США 17 октября 1990 года. После двух побед в составе сборной Хорватии он всё же дебютировал и в составе команды Югославии, сыграв за неё два матча — сначала 27 февраля 1991 года товарищескую игру против Турции, а затем, 16 мая 1991 года, в отборочном матче чемпионата Европы 1992 года против Фарерских островов. Матч против Фарерских островов стал последней игрой, когда цвета сборной Югославии защищали хорватские футболисты.

За десять лет в составе сборной Ладич сыграл всего 59 матчей и стал бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года. Свой 51-й матч Ладич отыграл 14 октября 1998 года (победа над Македонией 3:2), заявив о том, что завершит карьеру в сборной Хорватии. Однако в 1999 году он вернулся в сборную, продолжив с ней борьбу за выход на чемпионат Европы 2000 года. 9 октября 1999 года он сыграл последнюю официальную встречу против Югославии: ничья 2:2 лишила хорватов даже права на стыковые матчи чемпионата Европы 2000 года, причём в том матче хорваты пропустили второй гол как раз по вине Ладича, выронившего мяч в сетку после удара Деяна Станковича. Последнюю игру он провёл 28 мая 2000 года в Загребе против Франции, сыграв в свитере под номером 59 и проведя 10 минут на поле. В возрасте 37 лет и пяти месяцев он стал тогда самым возрастным игроком в истории хорватской сборной.

Карьера тренера 
С 2001 по 2004 год Дражен Ладич выполнял функции тренера вратарей в сборной Хорватии. С 2006 года по настоящее время — главный тренер молодёжной сборной Хорватии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Искра» Бугойно
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Тренеры молодёжной сборной Хорватии по футболу